Osoby o tym nazwisku:
 Jan Korpak – polski wojskowy
 Józef Korpak – polski polityk i samorządowiec
 Szymon Korpak – rzymskokatolicki duchowny i działacz społeczny